The Masters 2019, ook bekend onder de naam The Betvictor Masters vanwege de sponsor Betvictor, was de zevende editie van The Masters georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 1 februari tot en met 3 februari, in Milton Keynes. Omdat het een invitatietoernooi is, werd het gewonnen prijzengeld niet opgenomen in de PDC Order of Merit. De titelverdediger was Michael van Gerwen. Hij wist in 2018 voor de vierde keer het toernooi te winnen. Ook deze editie wist hij op zijn naam te schrijven door in de finale James Wade met 11-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als in 2018 £200,000.

Gekwalificeerde spelers 
Het deelnemersveld bestond uit de top-16 van de Order of Merit na het WK 2019. Darren Webster, Joe Cullen en Jonny Clayton debuteerden tijdens deze editie. Gary Anderson meldde zich enkele dagen voor het toernooi af wegens een rugblessure. Hij werd vervangen door Stephen Bunting.

Schema

Externe link 
Masters darts 2019: Draw, schedule, betting odds, results, TV coverage & tickets - sportinglife.com

Darts in 2019
2019